Pagano – stacja metra w Mediolanie
 Pagano da Lecco – włoski dominikanin i inkwizytor
 Pagano della Torre – patriarcha Akwilei
 Angelo Pagano – urodzony w Erytrei włoski duchowny rzymskokatolicki działający w Etiopii
 Maria Grazia Pagano – włoska polityk i filozof, nauczyciel akademicki, senator, eurodeputowana
 Sergio Pagano – włoski duchowny katolicki

 Zobacz też

 Pagani (ujednoznacznienie)